Campionato mondiale di pallanuoto maschile 2005
 Campionato mondiale di pallanuoto femminile 2005